Echios – Grek wymieniony w Iliadzie
 Echios – Trojańczyk wymieniony w Iliadzie